El Trofeu Comte de Godó 2007, també conegut com a Open Seat 2007, és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries International Gold de l'ATP. La 55a edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 29 d'abril de 2007 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2007
Competicions tennístiques del 2007
Competicions esportives del 2007 a Catalunya